(1869-1944), actrice italienne,
  (1617-1663), sculpteur italien,
  (1966-), actrice italienne,
 Giacomo Garavaglia (1996-), coureur cycliste italien,
  (1896-1972), acteur italien,
  (1947-), femme politique italienne.
Patronyme italien